Il existe des églises Saint-Thomas en Europe et ailleurs. Elles sont particulièrement nombreuses en Inde, l'apôtre Thomas y ayant introduit la foi chrétienne dès le . D'après une tradition ancienne et sérieuse (mais non corroborée archéologiquement), sa tombe se trouve à Mylapore, près de Chennai (Inde).

Église Saint-Thomas Morus de Bochum
 Église Saint-Thomas de Bohmte
 Église Saint-Thomas de Cassel 
 Église Saint-Thomas de Düsseldorf
 Église Saint-Thomas de Erfurt
 Église Saint-Thomas de Goslar
 Église Saint-Thomas de Krefeld
 Église Saint-Thomas de Leipzig
 Église Saint-Thomas de Tribsees
 Église Saint-Thomas de Wuppertal

Église Saint-Thomas à Memramcook (Nouveau-Brunswick).

Église Saint-Thomas (Manhattan)
 Église Saint-Thomas de Cœur d'Alene (Idaho)
 Église Saint-Thomas de Glen Mills (Pennsylvanie)

Église Saint-Thomas de Bénodet
 Église Saint-Thomas de Reims
 Église Saint-Thomas de Strasbourg
 Église Saint-Thomas de Vaulx-en-Velin
 Église Saint-Thomas-du-Louvre, à Paris, dédiée à Thomas Becket et détruite en 1739 ; elle est remplacée par l'église Saint-Louis-du-Louvre, elle-même rasée au )
 Église Saint-Thomas de Saint-Thomas-de-Courceriers
 Église Saint-Thomas de Verreries-de-Moussans

Église Saint-Thomas d'Ágios Thomás (Crète)

Église Saint-Thomas, à Calcutta
 Basilique-Cathédrale Saint-Thomas, à Chennai, où se trouve le tombeau (et reliques présumées) de l'apôtre Thomas
 Église Saint-Thomas de Malayattoor à Angamaly, reconnue par l’Église catholique comme sanctuaire international

Église San Tommaso in Formis à Rome
 Église San Tommaso in Parione à Rome

Église Saint-Thomas de Jersey à Saint-Hélier

Église Saint-Thomas à Middle Island

Église Saint-Thomas de Boževac
 Église Saint-Thomas de Kovilj

Église Saint-Thomas de Bâle